«Ведьмак 3: Дикая Охота — Кровь и вино» () — второе и последнее глобальное дополнение к компьютерной ролевой игре «Ведьмак 3: Дикая Охота». Оно было разработано польской студией CD Projekt RED и выпущено 31 мая 2016 года на платформах Windows, PlayStation 4 и Xbox One. 11 июня 2019 года CD Projekt Red анонсировала выход дополнения игры для Nintendo Switch в составе издания Complete Edition, выход которого состоялся 15 октября 2019 года.

Главный герой Геральт из Ривии отправляется в Туссент, княжество, не затронутое войной из оригинальной игры, с целью выследить таинственное чудовище, терроризирующее регион. Дополнение получило единогласно одобрительную реакцию со стороны прессы.

Игровой процесс 
Прежде всего, аддон добавляет огромный, совершенно новый регион — княжество Туссент, внешний вид которого разительно отличается от пейзажей основной игры, напоминая южную Италию или Францию. По размерам он примерно равен всем островам Скеллиге, вместе взятым, и немного уступает Велену.

Разработчики переработали интерфейс игры, сделав его более удобным и функциональным. Была введена система мутаций, которые становятся доступны игроку после прохождения соответствующего задания. Они представляют собой двенадцать пассивных способностей, приобретающихся за очки навыков и мутагены, при этом активировать можно только одну за раз. При получении новых мутаций будут разблокированы до четырёх дополнительных слотов для умений персонажа.

Дополнение включает новое оружие и броню, в том числе ведьмачье снаряжение, получившее новый, гроссмейстерский уровень. Ношение одинакового комплекта доспехов теперь добавляет небольшие бонусы. Игрок может красить своё снаряжение, однако это касается только элементов ведьмачьей брони. Разноцветную краску можно купить, отыскать по всему Туссенту или приготовить в меню алхимии. У игрока появится собственный дом — заброшенная винодельня Корво Бьянко. После основательных вложений к усадьбе вернётся былой вид, а её определённые элементы, такие, как кровать или конюшня, будут давать временные бонусы к характеристикам.

В игре имеются новые животные и монстры, а также встречаются некоторые старые враги, знакомые по предыдущим частям серии: призрачные псы баргесты, хищные растения археспоры, гигантские сколопендроморфы и другие. Помимо этого в дополнении появляется новая фракция в гвинте, посвящённая островам Скеллиге.

Сюжет 
Через три года после событий основной игры ведьмак Геральт из Ривии получает заказ от княгини Анны-Генриетты, правительницы Туссента, — вассального княжества Нильфгаардской империи, знаменитого своими виноградниками и экспортом вина. Два туссентских рыцаря погибли загадочным образом, и Геральту предстоит найти и остановить монстра, ответственного за это.

По прибытии ведьмака в Туссент происходит третье убийство. С помощью Анны-Генриетты и капитана Дамьена де ла Тура, руководящего расследованием, Геральту удаётся выяснить, что рыцари были убиты за нарушение пяти рыцарских добродетелей, и четвёртый из них находится в опасности. Геральт отправляется на поиски и становится свидетелем убийства этого рыцаря, которым оказывается Мильтон де Пейрак-Пейран, сопровождавший его на пути в Туссент. Ведьмак пускается в погоню за Боклерской бестией и загнав его на склад, вступает в бой. Прежде чем они смогут убить друг друга, между противниками материализуется Эмиель Регис — высший вампир и друг ведьмака, защитив Геральта от удара Бестии. Регису удаётся уговорить монстра уйти. Эмиель, считавшийся погибшим вот уже несколько лет, объясняет, что Бестия — это другой высший вампир по имени Детлафф. Именно он воскресил Региса, и теперь они связаны кровными узами согласно вампирскому кодексу.

После этого друзья встречаются на кладбище Мер-Лашез, где Регис устроил себе убежище. Эмиель верит в невиновность своего собрата, поскольку Детлафф предпочитает держаться подальше от людей, и подобное поведение ему не свойственно. Он предлагает ведьмаку объединить силы, чтобы выяснить мотивы, заставляющие вампира идти на убийства. Они готовят зелье, благодаря которому Геральту удаётся увидеть обрывки воспоминаний Детлаффа. Зацепка приводит их в портовый район Боклера, где находится убежище опального вампира. Геральт и Регис обнаруживают, что Детлафф и вправду действует не по своей воле — его шантажируют. Человеческую возлюбленную Детлаффа, Ренаведд, похитили и вынуждают вампира убивать рыцарей. Геральт решает известить об этом Анариетту и де ла Тура. У тех появилась новая улика — на записке с именем одной из жертв имелось пятно от вина с княжеского стола. Геральт вместе с Анной-Генриеттой и капитаном отправляется на княжескую винодельню. Оказывается, её владелец продал бочку вина постороннему человеку. Геральт и де ла Тур доставляют вино получателю и устраивают засаду. Ведьмаку становится известна личность заказчика — это некий человек из Цинтры.

Геральт вместе с Анной-Генриеттой под прикрытием посещают светский приём, на котором должен быть Цинтриец. Геральт выясняет, что Цинтриец охотился за драгоценностью, однако был пойман с поличным и погиб в схватке с хозяйкой поместья, Орианой. Княгиня опознаёт драгоценность как давно утерянную семейную реликвию. Ориана признаётся, что купила её у молодой женщины. По словам Анариетты, нож, которым Цинтриец атаковал Ориану, принадлежит местному лорду. Геральт считает, что княгиня в опасности, поскольку обе улики тесно связаны с ней, но та предлагает другую теорию. Анна-Генриетта полагает, что здесь может быть замешана её пропавшая много лет назад сестра Сианна. Девушку прогнали из княжества, считая, что над ней тяготеет проклятие Чёрного солнца, поскольку она родилась в период солнечного затмения. Княгиня приказывает Геральту отправиться в замок лорда, найти Сианну, если она там, и вернуть её в целости и сохранности. Неожиданно появляется Регис вместе с Детлаффом и объявляет, что они помогут ведьмаку отыскать шантажиста.

Люди де ла Тура осаждают замок, позволяя Геральту, Регису и Детлаффу попасть внутрь. Там они находят Ренаведд, но не встречают другую женщину. Ведьмак приходит к выводу, что Сианна и есть Ренаведд, которая сфальсифицировала собственное похищение, приобрела княжеское вино и пыталась украсть драгоценность. Детлафф чувствует себя преданным и в ярости уходит, угрожая уничтожить столицу Туссента, город Боклер, если Сианна в течение трёх дней не явится, чтобы всё ему объяснить. Геральт сообщает Анариетте, что за всем стоит Сианна, но княгиня не хочет ему верить. Узнав, что Детлафф — и есть Бестия, она требует, чтобы ведьмак выследил его и убил, и отказывается исполнять требования вампира.

Геральту не удаётся отыскать Детлаффа за отведённый срок. Когда он вместе с Регисом собирается сообщить об этом княгине, Боклер подвергается нападению низших вампиров. У друзей есть выбор: освободить Сианну, чтобы она могла поговорить с Детлаффом, или отыскать древнего вампира — Скрытого, чтобы тот призвал Бестию к Геральту. Если ведьмак решает пойти за Сианной, ему вместе с Регисом придётся найти в городе де ла Тура, чтобы он сказал им, где держат женщину. Друзья добираются до детской комнаты во дворце и обнаруживают там заколдованную книгу сказок, где сёстры вместе играли, будучи маленькими. Геральт отправляется в сказочный мир, отыскивает там Сианну и возвращается с ней обратно в реальность. Находясь в Стране тысячи сказок, ведьмак может добыть ленточку для Сианны. Там же девушка объясняет, зачем хотела смерти рыцарей — они сопровождали её в изгнание и вели себя с ней неподобающим образом. Если Геральт принимает решение идти к Скрытому, он должен поговорить с Орианой. Она знает, как отыскать древнего вампира и расскажет об этом ведьмаку, если он поможет ей устранить вампира, напавшего на принадлежащий ей приют. Геральт убивает кровососа, попутно выяснив, что Ориана пьёт кровь детей, проживающих в сиротском приюте. Ведьмак уходит, но обещает, что однажды вернётся, чтобы убить Ориану. Геральт и Регис отправляются в убежище Скрытого и с некоторыми затруднениями убеждают владыку вампиров вызвать Детлаффа в условное место.

Далее возможны несколько концовок. Если Геральт освободил Сианну из заточения в Стране сказок, то вместе с ней и Регисом ведьмак направляется на встречу с Детлаффом в древней вампирской крепости Тесхам Мутна. Если он добыл для девушки ленточку, Сианна спасается от смертельного удара Детлаффа. Разъярённый вампир нападает на ведьмака и своего собрата. После утомительного сражения Геральт побеждает Детлаффа. Однако поскольку высшего вампира окончательно убить может лишь другой высший вампир, решающий удар приходится нанести Регису. За победу над Бестией Геральта собираются наградить высшим туссентским орденом. Перед церемонией награждения у ведьмака есть возможность присоединиться к Регису, чтобы узнать, кто должен был стать пятой жертвой Сианны. В квартале Сан-Себастьян они находят нищих, которым платили за доставку сообщений Детлаффу. Получив у них последнюю записку, друзья выясняют, что предполагаемая жертва — это княгиня Анна-Генриетта. После этого Геральт может рассказать обо всём, что он знает, Сианне, находящейся под стражей. Ведьмак отправляется на церемонию награждения, и присутствует рядом с княгиней, когда та выносит приговор Сианне. Если Геральт не знает о пятой жертве или он был агрессивен в разговоре с Сианной, то девушка убивает Анну-Генриетту заколкой и погибает сама от выстрела капитана де ла Тура. Поскольку законных наследников в княжестве не осталось, Туссент впадает в состояние траура и хаоса. Если Геральт просит Сианну простить свою сестру, предварительно прочитав дневник гувернантки перед походом в Страну сказок, то сёстры мирятся, и Туссент празднует воссоединение семьи.

Существует ещё одно окончание, в случае, если Геральт не добыл магическую ленточку для Сианны в сказочном мире. При встрече Детлафф убивает Сианну. Геральт может отпустить его или сразиться с ним вместе с Регисом. Вне зависимости от исхода, Геральт оказывается в тюрьме за то, что не спас Сианну. Однако ему на помощь приходит Лютик, который убеждает княгиню помиловать ведьмака. Регис встречает Геральта, и вместе они могут выяснить личность пятой жертвы, которой оказывается Анна-Генриетта. Геральт отправляется в княжескую крипту и находит там скорбящую Анариетту и Лютика. Княгиня отказывается верить словам ведьмака и приказывает ему больше никогда её не беспокоить.

Если Геральт посетил Скрытого, древний вампир призывает Детлаффа в Тесхам Мутна. Детлафф, в ярости от того, что Сианна не пришла, атакует Геральта и Региса, но те его побеждают. В этом случае, даже при наличии сведений о пятой жертве, помирить сестёр будет невозможно, и они обе погибнут в конце.

Геральт и Регис встречаются на кладбище Мер-Лашез за настойкой мандрагоры, рассуждая о своих приключениях и о событиях, свидетелями, а иногда и участниками которых им приходилось стать. Друзья соглашаются, что после всего пережитого они заслуживают отдых. Если Детлафф погиб, на Региса нападают две вампирши, поскольку тот нарушил вампирский кодекс и теперь проклят. После победы над ними Эмиель говорит Геральту, что отправится на юг, в Нильфгаард, где люди не верят байкам о вампирах. В случае, если Детлафф остался жив, Регис сообщает ведьмаку, что отправится на поиски своего собрата. После этого Геральт возвращается к себе домой в усадьбу Корво Бьянко, подаренную княгиней, и обнаруживает там нежданного гостя. В зависимости от окончания основной игры, им может оказаться Лютик (если Геральт не заводил романов или помог как Йеннифэр, так и Трисс, а Цири пропала без вести), Трисс (при условии романа с ней в основной игре), Йеннифэр (при условии романа), или Цири (если вернулась, а Геральт остался один).

Персонажи 
 Геральт из Ривии () — протагонист игры, ведьмак — профессиональный охотник на чудовищ. Прибывает в Туссент, чтобы остановить таинственную Боклерскую бестию, совершающую нападения на рыцарей княжества. Владеет винодельней Корво Бьянко, которую получил в качестве задатка за поимку монстра от Анны-Генриетты.
 Эмиель Регис Рогеллек Терзиефф-Годфрой, или просто Регис () — высший вампир, старый друг Геральта, который считался погибшим. Был воскрешён Детлаффом и связан с ним кровными узами. Он приезжает в Туссент в поисках своего собрата, которого считает невиновным, и объединяется с ведьмаком, чтобы выяснить, кто на самом деле стоит за убийствами.
 Детлафф ван дер Эретайн (), он же Бестия из Боклера () — высший вампир, друг Региса и главный антагонист игры. Был шантажирован своей возлюбленной Сианной, заставлявшей его убивать рыцарей, обесчестивших её в прошлом. Может погибнуть от руки Региса или быть отпущенным восвояси.
 Анна-Генриетта () — правящая княгиня Туссента, которая просит знакомого ведьмака Геральта разобраться с проблемой кровожадного монстра, терроризирующего её подданных. В прошлом состояла в романтических отношениях с Лютиком. При определённом стечении обстоятельств может воссоединиться со своей потерянной сестрой Сианной или пасть от её руки, и тогда жители княжества погрузятся в траур.
 Сильвия-Анна, или Сианна (), также известная как Ренаведд () — старшая сестра Анны-Генриетты и возлюбленная Детлаффа. В юности была отослана из Туссента, поскольку её считали проклятой. С тех пор мечтала отомстить сестре и сопровождавшим её в изгнание рыцарям. Притворяясь похищенной, манипулирует Детлаффом, заставляя вампира устранять тех, кто сломал ей жизнь. Может помириться с сестрой или убить её, после чего быть застреленной стражей, а до этого может стать жертвой Детлаффа. Является главным антагонистом дополнения, как и Детлафф.
 Ориана () — вампир, давняя знакомая Региса. Владеет богатым поместьем в Боклере, куда однажды Геральта с Эмиелем приводит их расследование. Может помочь ведьмаку найти туссентского Скрытого, чтобы добраться до Детлаффа. Содержит сиротский приют «Сострадание», питаясь кровью проживающих в нём детей.
 Скрытый () — древний высший вампир, правящий на территории Туссента. Все вампиры, оказавшиеся в княжестве, обязаны ему подчиняться. Проживает в пещере Хен-Гайдт под горой Горгоны, где охраняет ворота между миром людей и своим собственным. Может помочь Геральту и Регису призвать к ответу Детлаффа.
 Дамьен де ла Тур () — капитан дворцовой гвардии Боклера, верный соратник княгини Анны-Генриетты. Неодобрительно относится к ведьмаку, однако оказывает содействие в расследовании дела Бестии. Командует штурмом Дун-Тынне и обороной Боклера во время нападения вампиров. Если княгиня погибнет от руки своей сестры, убивает Сианну из арбалета.
 Гильом де Лонфаль () — молодой рыцарь, племянник Пальмерина. Жаждет добиться признания леди Вивиенны де Табрис. Подозревает, что над ней тяготеет проклятие и просит Геральта помочь ему с ним разобраться. В зависимости от действий ведьмака Гильом остаётся с Вивиенной или, будучи отвергнутым, погибает, защищая Боклер от вампиров.
 Вивиенна де Табрис () — молодая фрейлина княгини Анны-Генриетты, покровительница рыцарского турнира, проходящего в Туссенте. Была проклята ещё до рождения и скрывает свою истинную сущность. При различном стечении обстоятельств может освободиться от проклятия и остаться с Гильомом или отправиться путешествовать по миру.
 Пальмерин де Лонфаль () — странствующий рыцарь, дядя Гильома и старый знакомый Геральта. Сопровождает ведьмака по дороге в Туссент. Становится победителем рыцарского турнира, если этого не сделает Геральт. Участвовал в защите Боклера от нападения вампиров.
 Мильтон де Пейрак-Пейран () — странствующий рыцарь, давний знакомый Геральта. Сопровождает ведьмака на пути из Велена в Туссент. Становится четвёртой жертвой Боклерской бестии.
 Варнава-Базиль Фоулти () — дворецкий и управляющий винодельни Корво Бьянко. Следуя указаниям Геральта, руководит восстановлением имения.
 Владычица Озера () — сверхъестественное создание, являющееся божеством для жителей озёр и других водоёмов. Если Геральт станет обладателем пяти рыцарских добродетелей, встречает ведьмака и дарит ему серебряный меч Арондит.

Выпуск 
7 апреля 2015 года CD Projekt RED объявили о создании двух обширных дополнений к игре «Ведьмак 3: Дикая Охота», получивших названия «Каменные сердца» и «Кровь и вино». Выход аддона «Кровь и вино» состоялся 31 мая 2016 года. Дополнение также вошло в комплект издания «Игра года», которое было выпущено 30 августа 2016 года.

Саундтрек 

Музыкальное сопровождение к игре было написано композиторами Марцином Пшибыловичем, Миколаем Строинским и Петром Музиалом. Помимо них в записи одного трека поучаствовала польская группа Percival Schuttenbach. Выход саундтрека из 25 композиций состоялся 1 июня 2016 года.

Отзывы критиков 

Дополнение «Кровь и вино» получило единогласное признание со стороны критиков. Многие из них высоко оценили то, как CD Project RED закончили историю Геральта из Ривии, а также отметили, что ввиду своего размера аддон можно посчитать отдельным проектом. На сайте-агрегаторе Metacritic средний балл игры составил 92/100 на основе 50 обзоров.

Том Сениор из журнала PC Gamer похвалил разработчиков за такое продуманное дополнение, подчеркнув «великолепный темп и разнообразие сюжетной линии». Подводя итог, он назвал аддон «выдающимся завершением серии, в которое обязан поиграть каждый поклонник „Ведьмака“».

Джош Хоукинс, представляющий Shacknews, назвал «Кровь и вино» отличным дополнением ко вселенной «Ведьмака 3»: «Новые враги, переделанный интерфейс, а также исключительно хорошо проработанный новый регион — однозначные плюсы, по моему мнению. Главная сюжетная линия интригует и куда больше освещает мир, в котором происходили приключения Геральта. В заключении CDPR сводят все аспекты вместе, чтобы влияние игрока на мир ощущалось реальнее, и подобного удавалось достичь очень немногим разработчикам».

Блейк Питерсон из GameRevolution присвоил игре пять звёзд из пяти, перечислив среди её достоинств обширную местность, превосходный сюжет, основанный на лоре, прекрасных персонажей и пересмотренные элементы геймплея: «„Кровь и вино“ выполнено в лучших традициях серии — это отличная самостоятельная история, построенная на прочных взаимоотношениях персонажей и широком, доступном игровом мире, которая столько же повествует о борьбе ведьмака Геральта с человечеством, сколько и о его сражениях с монстрами».

Сайт IGN вынес вердикт, гласящий, что «„Кровь и вино“ заканчивает сагу Геральта из Ривии со вкусом, представляя историю о харизматичных вампирах и непростой дружбе посреди нового потрясающего пейзажа, отличающегося от мрачности, которую мы до сих пор знали. Дополнение также содержит некоторые желанные улучшения геймплея, включающие мутации, возможность покрасить доспехи и винодельню для выращивания трав. Но прежде всего, оно оставляет Геральта в лучшем мире».

Журнал «Игромания» высоко оценил игру, поставив 9 из 10 баллов. Он отнёс к плюсам размах дополнения, улучшенный игровой процесс, проработанность главной сюжетной линии и ностальгические моменты: «Оно заметно расширяет и органично дополняет оригинал, воспроизводит все его сильные — и лишь немногие слабые — стороны. Это прекрасный повод в последний раз вернуться в мир „Ведьмака“… и, похоже, теперь уже точно проститься с Геральтом из Ривии».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры 2016 года
Компьютерные игры, разработанные CD Projekt RED
Компьютерные игры по мотивам книг
Action/RPG
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Компьютерные игры, разработанные в Польше
Дополнения к компьютерным играм
Компьютерные игры с открытым миром
Игры на движке PhysX
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Steam-игры
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, локализованные «СофтКлабом»
Игры для Nintendo Switch
Компьютерные игры на основе славянской мифологии